Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији  на Европском првенству у атлетици 2022. у Минхену одржано је 16. и 18. августа  на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Берлину 2018 бранила је Малајка Михамбо из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичарки из 16 земаља. 

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Рекорди 
Рекорди у скоку удаљ за жене пре почетка Европског првенства 15. августа 2022. године:

Најбољи европски резултати у 2022. години 
Десет најбољих европских такмичарки у 2022. години до почетка првенства (15. августа 2022), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) ,  

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. августа 2022. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 6,75 м, коју су испуниле 3 такмичарке (КВ) а 9 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв). , , , , , 

Почетак такмичења:: група А у 9:48, група Б у 9:48.

1Повукла се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 18. августа 2022. године у 21:08. , ,

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном